Xifeng kan syfta på följande orter i Kina:

Xifeng, Guiyang, är ett härad i Guizhou-provinsen
Xifeng, Qingyang, ett stadsdistrikt och säte för stadsfullmäktige i Qingyang i Gansu-provinsen;
Xifeng, Tieling är ett härad i Liaoning-provinsen.
 Xifeng (ort i Kina)

WP:Projekt Kina